Sede ou Urucurituba é um distrito do município de Urucurituba, no Amazonas . O distrito possui  cerca de 10 000 habitantes, abrangendo as regiões sul, leste e oeste do município .

Distritos de Urucurituba